GLAM, acrònim en anglès de les paraules «galleries, libraries, archives, and museums» (pinacoteques, biblioteques, arxius i museus) 
 Glam metal, derivació del heavy metal i es va inspirar en el glam rock de la dècada de 1970 
 Glam rock, gènere musical de rock and roll i música pop popularitzat durant els anys 70 
 Gracie Glam (Raleigh, Carolina del Nord, 1990), actriu porno nord-americana